Scottsburg (Indiana)
 Scottsburg (New York)
 Scottsburg (Virginie)

Homonymie de localités aux États-Unis